

Medicina patologica
SARS, forma atipica di polmonite
SARSr-CoV, gruppo di virus capaci di indurre a SARS
SARS-CoV, ceppo virale della SARS 2003
SARS-CoV-2, ceppo virale della SARS 2019

Comuni francesi
Le Sars
Sars-et-Rosières
Sars-Poteries
Sars-le-Bois

Altro
Special Anti-Robbery Squad
South African Revenue Service
Suffolk Accident Rescue Service